Název Stříbrnice má více míst:
 Stříbrnice (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Stříbrnice (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Stříbrnice (Staré Město) – část města Staré Město v okrese Šumperk
 Stříbrnice (Vrbice) – část obce Vrbice v okrese Jičín

Název vodního toku:
 Stříbrnice (přítok Cidliny) – levostranný přítok Cidliny v okrese Jičín

Český rodový název mořských ryb rodu Argentina a Glossanodon:
 stříbrnice atlantská
 stříbrnice evropská
 stříbrnice novozélandská
 stříbrnice tmavopásá

Externí odkazy